Desa Pesarean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pesarean (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 109,06), Jawa Tengah, 
 Desa Pesarean (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,13), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar